Juruá eller Jura kan syfta på:

 Jurua (djur) – ett släkte skalbaggar

Brasilien 

 Cruzeiro do Sul, Acre, ort, 
 Juruá (kommun i Brasilien), Amazonas, 
 Juruá, flod,